Henry N. Cobb
 Henry Cobb (polityk)